183rd Street (straat) - straat in New York
 183rd Street (Jerome Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat